Кислица — многозначный термин, может иметь следующие значения:
 Кислица — род однолетних, чаще многолетних трав, иногда полукустарников семейства Кисличные.
 Кислица — село в Измаильском районе Одесской области.
 Кислица, Антонина Васильевна (1940—2022) — доярка колхоза «Дружба» Бузулукского района Оренбургской области, Герой Социалистического Труда (1973).
 Кислица, Сергей Олегович (род. 1969) — украинский дипломат.